Borki steht für:

Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Borki (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki
 Borki (Lidzbark), Dorf im Powiat Działdowski, bis 1945 Borken, Vorwerk im Kreis Strasburg, Westpreußen
 Borki (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, bis 1945 Borken, Ort im Kreis Lyck, Ostpreußen
 Borki (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki
 Borki (Kruklanki), Siedlung im Powiat Giżycki, bis 1945 Borken, Försterei im Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Borki (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1945 Borken, Kreis Sensburg, ab 1928: Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Borki (Kętrzyn), Weiler im Powiat Kętrzyński, bis 1945 Borken, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Borki (Biskupiec), Dorf im Powiat Nowomiejski
 Borki (Kowale Oleckie), Siedlung im Powiat Olecki
 Borki (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, bis 1945 Borken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Borki (Pisz), Dorf im Powiat Piski, bis 1945 Adlig Borken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Borki Rozowskie, Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1912 Borken bei Friedrichshof, 1912 bis 1938 Borken bei Farienen, 1938 bis 1945 Wildheide, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Borki Wielbarskie, Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1938 Borken bei Willenberg, 1938 bis 1945 Borkenheide, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Borki (Bełchatów), Dorf im Powiat Bełchatowski, Woiwodschaft Łódź
 Borki, Gemeinde und Dorf im Powiat Radzyński, Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Borki
 Borki (Gąbin), Dorf im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Borrek, Dorf im Powiat Opolski, Woiwodschaft Opole, bis 1938 Borrek, 1938 bis 1945 Wäldchen, Kreis Oppeln, Schlesien

Orte in Belarus:
 Borki (Kirausk), Dorf im Rajon Kirausk, Mahiljouskaja Woblasz
 Borki (Kobryn), Dorf im Rajon Kobryn, Breszkaja Woblasz
 Borki (Luninez), Dorf im Rajon Luninez, Breszkaja Woblasz
 Borki (Tschaschniki), Dorf im Rajon Tschaschniki, Wizebskaja Woblasz

Borki ist der Familienname von:
 Mansour Al-Borki (* 1985), libyscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Birky (Begriffsklärung)